Osoby:
 Alfred Hoehn – niemiecki pianista

Zobacz też:
 Höhn